de naam van verschillende ecologische politieke partijen in Engelstalige gebieden, waaronder:
 Europese Groene Partij
 Canadese Groene Partij
 Green Party of England and Wales
 Groene Partij (Verenigde Staten)
 Green Party (Ierland)
 Scottish Green Party

Zie ook 
 Groene Partij (doorverwijspagina)